Bai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hai-Yan Bai
 Jiu-Wei Bai
 Ming Bai